Fürer ist der Familienname folgender Personen:

 Fürer von Haimendorf, Nürnberger Patriziergeschlecht
 Christoph Fürer von Haimendorf auf Wolkersdorf (1663–1732), Ratsherr und Dichter
 Christoph von Fürer-Haimendorf (1909–1995), österreichischer Ethnologe
 Arthur Fürer (1920–2008), Schweizer Manager
 Franz Karl Fürer (1776–1825), preußischer Polizeidirektor und Landrat
 Hedy Fürer-Ulrich (* 1957), Schweizer Politikerin (SVP) und Kantonsrätin
 Ivo Fürer (1930–2022), Schweizer Geistlicher, Bischof von St. Gallen
 Karl A. Fürer (* 1946), Schweizer Maler und Objektkünstler 
 Kurt Fürer (1900–1988), deutscher Wirtschaftsjurist
 Margret Fürer (1927–2012), deutsche Sängerin und Kabarettistin
 Martin Fürer, Schweizer Mathematiker, siehe Schönhage-Strassen-Algorithmus
 Theodor Müller-Fürer (1853–1913), deutscher Schriftsteller

Siehe auch: 
 Führer (Begriffsklärung)
 Furer